Gregor Linsig (ur. 1976) – kanadyjski skoczek narciarski, a następnie trener tej dyscypliny sportu. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (1993).

Życiorys 
Linsig na przełomie lat 80. i 90. XX wieku startował w zawodach międzynarodowych rozgrywanych w Ameryce Północnej. 1 grudnia 1991 w Thunder Bay po raz jedyny w karierze wystąpił w zawodach Pucharu Świata, zajmując 61. lokatę – w swoim jedynym skoku w tym konkursie uzyskał odległość 46,5 metra, dystans o 48,5 metra gorszy od najdłuższego skoku tej serii i o 54 metry krótszy od najlepszej próby całych zawodów (najdłuższe skoki obu serii oddał Fin Toni Nieminen, który zwyciężył w tym konkursie). W 1993 w Harrachovie jedyny raz w karierze wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym był 48., a w zmaganiach drużynowych (w składzie reprezentacji Kanady, oprócz Linsiga, znaleźli się również Jeremy Blackburn, Dan Kardas i Grant Harder) 11. W sezonach 1993/1994 i 1994/1995 w sumie czterokrotnie punktował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując lokaty na przełomie drugiej i trzeciej dziesiątki słabo obsadzonych konkursów w Calgary i Lake Placid. W klasyfikacjach generalnych obu tych sezonów uplasował się pod koniec drugiej „setki” sklasyfikowanych zawodników. 1 stycznia 1995, w drugiej z tych miejscowości, po raz ostatni wystąpił w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS.

Po zakończeniu kariery zawodniczej przeprowadził się do amerykańskiego Park City, gdzie pracował przez kolejne lata, będąc działaczem sportowym i, w latach 1996–2005, trenerem skoków narciarskich w klubie Park City Nordic Ski Club. W 2005 roku przyjął ofertę prowadzenia juniorskiej reprezentacji Kanady w skokach narciarskich, a następnie został także asystentem głównego trenera kanadyjskiej kadry – Tadeusza Bafii. Gdy w kwietniu 2010 roku Bafia zrezygnował z tej funkcji, Linsig został pierwszym trenerem reprezentacji Kanady, rozpoczynając pełnienie tej roli od sezonu 2010/2011. Kanadyjską reprezentację prowadził między innymi na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 i Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018. Podczas jego pracy w tej roli Taylor Henrich w styczniu 2015, jako pierwsza Kanadyjka w historii, stanęła na podium Pucharu Świata kobiet, a w lutym 2015 zajęła 5. pozycję w mistrzostwach świata. W listopadzie 2019 powrócił do USA, obejmując funkcję trenera skoków narciarskich w amerykańskiej reprezentacji w kombinacji norweskiej.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kanadyjscy skoczkowie narciarscy
Kanadyjscy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1976